Andrej Rublëv era il detentore del titolo  ma è stato battuto in finale da Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Novak Đoković (semifinale)
  Andrej Rublëv (finale)
  Daniil Medvedev (Campione)
  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)

<li>  Hubert Hurkacz (quarti di finale) <li>
<li>  Karen Chačanov (primo turno) <li>
<li>  Alexander Zverev (semifinale) <li>
<li>  Borna Ćorić (quarti di finale) <li>

Wildcard 

  Malek Jaziri (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno)

  Alexei Popyrin (primo turno)

Qualificati 

  Christopher O'Connell (secondo turno)
  Tomáš Macháč (primo turno)

  Pavel Kotov (secondo turno) 
  Aleksandar Lazarov (primo turno, ritirato)

Lucky Losers 

  Quentin Halys (primo turno)
  Matteo Arnaldi (primo turno)

  Francesco Passaro (primo turno) 
  Aleksandr Ševčenko (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Dubai Duty Free Tennis Championships 2023